Loica puede referirse a:

 el nombre genérico de las aves del género Leistes:
 el ave originaria de Chile y Argentina Leistes loyca (loica común);
 el ave que habita en Argentina, Brasil y Uruguay Leistes defilippii (loica pampeana);
 el ave sudamericana Leistes superciliaris (loica cejiblanca);
 el ave que habita en algunas regiones de Centro y Sudamérica Leistes militaris (loica pechirroja);
 el ave que vive en el centro-oeste de América del Sur Leistes bellicosus (loica peruana);
 el antiguo nombre de la ciudad chilena de San Pedro.
